Jessen (Elster) - plaats in Duitsland
 SV Allemannia 08 Jessen - voetbalclub in bovenstaande plaats

Personen
 Gerhard Jessen - Deens acteur
 Gianna Jessen - Amerikaans activist
 Karl Friedrich Wilhelm Jessen - Duits bioloog
 Lars Jessen - Duits regisseur
 Otto Jessen - Duits filoloog
 Sebastian Jessen - Deens acteur en musicus
 Søren Jessen-Petersen - Deens diplomaat
 Tycho Jessen - Deens officier